Rovereto ima više značenja:
 Rovereto (Kremona)
 Rovereto (Ferara)
 Rovereto (Đenova)
 Rovereto (Modena)
 Rovereto (Pjačenca)
 Rovereto